Перимеда () — имя нескольких героинь древнегреческих мифов. Может означать:

Перимеда — дочь Эола и Энареты.
 — дочь Алкея, сына Персея, сестра Амфитриона, жена Ликимния.
  — дочь Энея, мать Астипалеи и Европы от Феникса.
Перимеда — первое имя Ифигении, дочери Агамемнона и Клитемнестры.
 — ведьма, которую упоминают Феокрит и Проперций. Согласно схолиям к Феокриту, то же лицо, что Агамеда, дочь Авгия.

Другое
  — род бабочек в семействе Роскошные моли.

См. также 
 Перимед

Примечания